Automobiles Gonfaronnaises Sportives, s kratico AGS, je nekdanje francosko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Najboljša uvrstitev moštva sta šesti mesti Roberta Morena na Veliki nagradi Avstralije v sezoni 1987 in Gabriela Tarquinija na Veliki nagradi Mehike v sezoni 1989.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1986
Športna moštva, razpuščena leta 1991